Уавона () — неоднозначный термин, связанный с американским штатом Калифорния, а ещё точнее — c национальным парком Йосемити. На языке местных индейцев означает «гигантская секвойя».

  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — гостиница в одноимённом населённом пункте.
 Уавона — гигантская секвойя в национальном парке Йосемити.
  — летний лагерь в национальном парке Йосемити.
  — американская шхуна, в работе с 1897 по 1947 года.